Klickitat peut désigner :
 Comté de Klickitat
 Klickitat, peuple amérindien
 Klickitat, une rivière d'Amérique du nord